Un rosier ADR est un rosier ayant obtenu le certificat d'approbation de la rose allemande () récompensant les variétés de roses ayant réussi des tests de culture drastiques effectués dans onze différents  (jardins d'essai) en Allemagne. Ce label est considéré comme un des plus difficiles à obtenir dans le monde.

Histoire 

La procédure générale de test des nouveaux rosiers ADR (pour Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung) a été créée en 1950 par les producteurs allemands (principalement à l'instigation de Wilhelm Kordes) dans les pépinières gouvernementales fédérales allemandes.

Environ 50 cultivars sont jugés chaque année et plus de 2 000 cultivars ont été testés depuis la création du prix. Les rosiers perdant leurs normes de qualité sur une durée plus longue perdent le certificat. En , 161 cultivars sont reconnus ADR.

Les rosiers ADR sont donc particulièrement sains et sont souvent plantés, pour cette raison, dans les parcs publics.

Critères de sélection 
Le test ADR consiste à cultiver un rosier pendant trois ou quatre ans sans aucune utilisation de pesticide. Si le rosier reste en bonne santé et dispose des valeurs recherchées ci-dessous, il remporte le label ADR.

 Rusticité
 Forme et vigueur 
 Feuillage
 Résistance aux maladies
 Tige de la fleur / inflorescence
 Floribundité et période de floraison
 Forme du bouton et de la fleur
 Couleur de l'ouverture au flétrissement
 Capacité d'auto-nettoyage
 Parfum
 Effet de la fleur
 Impression générale

Le score final est calculé à partir des valeurs moyennes pour toutes les années et dans tous les jardins d'essai. Pour l'attribution du certificat ADR, un cultivar doit avoir au moins 80 points sur 100, attribués par la majorité des examinateurs.

Les jardins d'essai 
Les onze jardins d'essai sont situés dans les villes et les collectivités suivantes et sont également en partie accessibles au public.
Du nord au sud de l'Allemagne :
 Thiensen, Centre horticole, Schleswig, branche Ellerhoop
 Marquardt, Office fédéral des obtentions végétales de Marquardt
 Rethmar, Office fédéral des obtentions végétales de Rethmar
 Osnabrück, Fachhochschule Osnabrück, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'architecture de paysage
 Dortmund, Jardin botanique
 Sangerhausen, Europa-Rosarium Sangerhausen
 Dresde, Institut d'État saxon de l'agriculture
 Geisenheim, Bureau d'agriculture de Hesse
 Veitshöchheim, Institut d'État de Bavière pour la viticulture et l'horticulture
 Deux-Ponts, Rose Garden de l'Europe
 Freising-Weihenstephan, Institut de recherches horticoles de Weihenstephan

Liste des rosiers ADR

Liste des anciens rosiers ADR

Lien externe 

 ADR - Performance Testing of New Rose Varieties in Germany

Références 

Rosier
 *